Стијена може бити:

 Стијена, 

или

 Стијена (Подгорица), насељено мјесто у граду Подгорици, Република Црна Гора
 Стијена (Цазин), насељено мјесто у општини Цазин, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Стијена (ТВ филм)